Nelson Mandelabrug kan verwijzen naar:
 De Nelson Mandelabrug (Alkmaar) over de Kolhorn tussen Alkmaar en Heerhugowaard
 De Nelson Mandelabrug (Amsterdam) in het Nelson Mandelapark
 De Nelson Mandelabrug (Arnhem) in Arnhem over de rivier de Rijn
 De Nelson Mandelabrug (Gouda)
 De Nelson Mandelabrug (Merwedekanaal) hefbrug in Utrecht over het Merwedekanaal benoorden de Lek
 De Nelson Mandelabrug (Purmerend)
 De Nelson Mandelabrug (Vlaardingen) in  Vlaardingen over de Oude Haven (tot 2014 Deltabrug)
 De Nelson Mandelabrug (Zoetermeer) is een loopbrug over de A12 in Zoetermeer
 De Nelson Mandelabrug (Johannesburg), Zuid-Afrika